Marzanesi – abitanti di Marzana (Croazia)
Marzanesi – abitanti di Marzana (San Miniato)
Marzanesi – abitanti di Marzano Appio
Marzanesi – abitanti di Marzano di Nola
Marzanesi – abitanti di Villamarzana